Nuno Miguel Pereira Sousa, mais conhecido como Briguel, (Funchal, 21 de Novembro de 1975) foi um futebolista português, que atuava como lateral direito no Club Sport Marítimo. Sendo que este clube foi o único em que atuou durante toda a sua carreira. De forma completamente não relacionada o seu tio é o presidente do clube há mais de 20 anos

Atualmente é diretor desportivo da equipa principal de futebol do Marítimo.

Ligações externas 
 Dados do Briguel 

Naturais do Funchal
Futebolistas da Madeira
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Futebolistas de Portugal